

Mmiejscowości w Polsce 
 Zaburze – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Żółkiewka
 Zaburze – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Radecznica